Das British Motor Cars Invitation 1972 war ein Damen-Tennisturnier des Virginia Slims Circuit in San Francisco. Es war Teil der WTA Tour 1972. Das Turnier fand vom 8. bis 15. Januar 1972 statt. Im Einzel konnte die US-Amerikanerin Billie Jean King ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Im Doppel war ihre Landsfrau Rosemary Casals an der Seite der Britin Virginia Wade erfolgreich: Die beiden triumphierten mit 6:3, 5:7 und 6:2 über die australisch-französische Paarung Judy Dalton/Françoise Dürr.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse

WTA Tour 1972
Tennisturnier in San Francisco